Scheffel:
 Ernesto Frederico Scheffel
 Johan Henrik Scheffel
 Joseph Victor von Scheffel

 a Fundação Ernesto Frederico Scheffel